Het ATP-toernooi van Los Angeles 1994 (met de officiële naam Volvo International) werd gespeeld van 1 tot en met 7 augustus 1994. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles